Guldimann ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Guldimann (1656–1736), deutscher Jesuitenpater und Architekt
 Tim Guldimann (* 1950), Schweizer Diplomat